Мельком — шашечный клуб из Твери.

Название — по генеральному спонсору ОАО «Мелькомбинат», генеральный директор которого С. С. Потапов является президентом шашечного клуба «Мельком». Второй по времени образования (1999) профессиональный шашечный клуб России.

В свой первый же год «Мельком» под руководством Александра Новикова выиграл чемпионат России среди клубов (1999 год) и стал бронзовым призёром Кубка Европейской шашечной конфедерации (ЕШК), состав: Новиков Александр, Калмаков Андрей, Бонадыков Сергей, Письменный Григорий.

Среди других международных успехов: 
 Серебро: 9-й Кубок ЕШК (мужчины), молниеносная программа, Акс-Ле-Бан (Франция), 2007, состав: А. Калмаков, И. Костионов, С. Бонадыков, Г. Письменный.
 Бронза:
 3-й Кубок ЕШК, 2001 Санкт-Петербург, состав: Новиков А., Костионов И., Калмаков А., Письменный Г., Борков Д.
 6-й Кубок ЕШК (мужчины), молниеносная программа, Таллинн, 2004, состав: А. Новиков, И. Костионов, А. Гетманский, Максим Мильшин.
 7-й Кубок ЕШК (мужчины), блиц-программа, 2005 Канны (Франция), состав: А. Новиков, Р. Хеусденс, И. Костионов, А. Калмаков, Бонадыков С.

Победитель Кубка России 2011, состав: Калмаков Андрей, Верховых Алексей, Верховых Александр, Бонадыков Сергей.

Бронзовый призёр V клубного чемпионата России по международным шашкам среди мужчин, г. Уфа, 24-28.04. 2004. Состав: Бонадыков Сергей, Тверь, гроссмейстер, Гетманский Александр, Тула, мгр, Калмаков Андрей, Тверь, мгр, Костионов Иван, Москва, гроссмейстер,

Шашечные клубы России
Спортивные клубы Твери
Шашки в Твери